Die nachstehende Liste umfasst koreanische Philosophen in chronologischer Reihenfolge.

Philosophen

Siehe auch 
 Liste bekannter Philosophen

!
Korea
!Philosoph